Чемпионат мира по футболу 2010 (отборочный турнир, УЕФА) — часть отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года в зоне УЕФА. Матчи турнира проводились с августа 2008 по ноябрь 2009. В турнире приняли участие 53 сборные, претендовавшие на 13 мест в финальном турнире. Их обладателями стали сборные Нидерландов, Испании, Англии, Германии, Сербии, Италии, Дании, Швейцарии, Словакии, Франции, Португалии, Греции и Словении.

Участники

Формат 
25 ноября 2007 года в Дурбане, ЮАР, состоялась жеребьёвка, согласно которой 53 команды подразделяются на 9 групп (8 групп по 6 команд и 1 группа — 5 команд). 9 команд, занявших первые места в группах, выходят в финальный турнир. Из команд, занявших вторые места, одна выбывает из борьбы за место в финальном турнире (худшая по результатам матчей в группе, при этом матчи с командами, занявшими 6-е место в группе, не учитываются), а остальные 8 команд разбиваются на 4 пары и играют стыковые матчи, победители которых также выходят в финальный турнир.

При равенстве очков у двух и более команд в группе преимущество отдаётся в соответствии с:
 разностью забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 количеством забитых мячей во всех матчах;
 количеством набранных очков в личных встречах;
 разностью забитых и пропущенных мячей в личных встречах;
 количеством мячей, забитых в личных встречах;
 жеребьевка или матч плей-офф, если комитет ФИФА сочтет его возможным.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Рейтинг команд, занявших вторые места в группах 
По результатам группового турнира худшая вторая команда выбыла из борьбы за путёвку на чемпионат мира, а остальные 8 были разбиты на пары и сыграли по 2 стыковых матча согласно кубковой системе (то есть по одному матчу на поле каждого из соперников). В рейтинге не учитывались игры с соперниками, занявшими шестые места в своих группах.

Восемь лучших команд вышли в стыковые матчи. Худшей стала сборная Норвегии, и она не приняла участия в стыковых матчах.

Стыковые матчи 

8 сборных были разбиты на пары и сыграли по два матча: дома и в гостях. При жеребьёвке был учтён рейтинг сборных ФИФА по состоянию на 16 октября: каждая из 4 команд, стоящих выше в рейтинге относительно остальных, играла с одной из 4 команд, стоящих ниже.

Жеребьёвка прошла 19 октября 2009 года в Цюрихе. Матчи состоялись 14 и 18 ноября 2009 года. Победители по сумме двух встреч в каждой паре квалифицировались в финальный турнир ЧМ.

|}

Бомбардиры 
Данные откорректированы по состоянию на 14 октября 2009 года

Примечания

Ссылки 
 Краткий регламент турнира  

Чемпионат мира по футболу 2010